Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leander Paes e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Feliciano López e Rafael Nadal 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)
 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (semifinali)
 František Čermák /  Leoš Friedl (quarti di finale)
 Martin Damm /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 2005